NK Inter-Zaprešić, koji je nekad nosio to ime
 INKER (tvornica), industrija keramike